Il singolare del torneo di tennis Polska Energia Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Simone Vagnozzi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Luczak (Campione)
 Bruno Echagaray (secondo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)
 Boris Pašanski (secondo turno)

 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Assente
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Santiago Ventura (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Polska Energia Open 2007